

Geografia 
 Radino – villaggio nel comune di Trjavna, Bulgaria centro-settentrionale

Persone 
 Francesco Radino – fotografo italiano
 Jules Radino – batterista statunitense
 Giovanni Maria Radino – compositore italiano